Cerebratulidae är en familj av djur. Cerebratulidae ingår i klassen Anopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Cerebratulidae finns 164 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Cerebratulidae